И́вкович () — южнославянская фамилия.

Известные носители:
 Ивкович, Александр Ефимович (1894—1969) — русский издатель, бизнесмен и художник комиксов.
 Ивкович, Душан (1943—2021) — югославский и сербский баскетболист и тренер.
 Ивкович, Евгений Валентинович (род. 1968) — белорусский актёр.
 Ивкович, Милутин (1906—1943) — югославский сербский футболист.
 Ивкович, Томислав (род. 1960) — югославский и хорватский футболист.